Michael Petersson kan syfta på bland andra:
 Michael Petersson (ryttare) svensk fälttävlansryttare
 Michael Petersson (skådespelare) svensk skådespelare